Danil Sotnikov –en ruso, Данил Сотников– (2 de noviembre de 1993) es un deportista italiano, nacido en Rusia, que compite en lucha grecorromana. Ganó una medalla de plata en el Campeonato Europeo de Lucha de 2022, en la categoría de 130 kg.

Palmarés internacional

Referencias

Luchadores de Italia